В группе 5 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали шесть сборных: Испания (действующий чемпион Европы), Турция, Бельгия, Босния и Герцоговина, Эстония и Армения.

Победу в группе одержала сборная Испании, которая набрала максимальные 30 очков. Второе место заняла сборная Боснии и Герцеговины, набравшая 19 очков, и отправилась в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Расписание 
Встреча о договоренности насчёт расписаний матчей состоялась в Барселоне 8 января 2008 года. Однако, из-за того что боснийская делегация прибыла на несколько часов позже, Испания и Турция не смогли договориться о планировании. Поэтому окончательное расписание утвредила ФИФА 30 января 2008 на жеребьёвке в Загребе в 16:00 во время 23-го Конгресса УЕФА.

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего было забито 94 голов в 30 играх (в среднем 3,13 гола за игру).

Посещаемость

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе